Слаштен () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Сатовча. Находится примерно в 13 км к югу от центра села Сатовча и примерно в 96 км к юго-востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе проживало 1879 человек.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области